Solarolesi – abitanti di Solarolo Rainerio
Solarolesi – abitanti di Solarolo del Persico
Solarolesi – abitanti di Solarolo